Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté.

Sens communs 
 Force d'âme, une vertu morale « cardinale » équivalente au courage.
 Force musculaire ou force physique.
 Force athlétique, un sport de force.
 Force (physique), en physique, cause capable de déformer un corps ou de modifier sa position.
 Force (philosophie), notion majeure dans l'histoire du mécanisme en philosophie et dans la tradition romantique allemande.
 Force du vent, en météorologie maritime, valeur de la vitesse du vent sur l'échelle de Beaufort.
 La Force (tarot), au tarot de Marseille, atout représentant une personne qui ouvre la gueule d'un chien ou d'un lion.
 Forces armées, les organisations et moyens militaires d'un État.
 Forces (outil), outils ou instruments de coupe par cisaillement.
 Force d'un papier, la solidité et la trame d'un papier.

Cinéma 
 Force (titre original : The Mighty), film américain réalisé par John Cromwell
 Force (Star Wars), dans la saga Star Wars, une énergie qui baigne l'Univers et relie les êtres entre eux par un lien invisible.
 Force, un film indien de Nishikanth Kamath (2011).

Télévision 
  Force, une série télévisée néerlandaise diffusée depuis 2014.

Toponyme

 Force, commune italienne de la province d'Ascoli Piceno dans la région des Marches.
 La Force, prison de la ville de Paris.

Patronyme

 Carole Force (1968-), joueuse française de basket-ball ;
 Jean-Luc Force, cavalier français de concours complet d'équitation ;

Voir aussi
 
 FORCES (magazine), magazine d'affaires publiques québécois, fondé par Marcel Couture en 1966.